Полските скакалци (Acrididae) са семейство насекоми от разред Правокрили (Orthoptera).

Таксонът е описан за пръв път от Уилям Шарп Маклей през 1819 година.

Родове

Бележки